P12 ou P-12 peut faire référence à :
 Boeing P-12, un avion de chasse américain ;
 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, d'après la classification internationale des maladies ;
 Nissan Primera P12, un modèle d'automobile de Nissan ;
 Papyrus 12, un papyrus du Nouveau Testament.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres